Михаил Мусин-Пушкин:
 Мусин-Пушкин, Михаил Васильевич (?—?) — георгиевский кавалер (1770), брат адмирала А. В. Мусина-Пушкина.
 Мусин-Пушкин, Михаил Николаевич (1795—1862) — военный и общественный деятель Российской империи, попечитель Казанского учебного округа в 1829—1845 годах.